Jaap van Praag ist der Name folgender Personen:

* Jaap van Praag (Sportfunktionär) (1910–1987), niederländischer Sportfunktionär
 Jaap van Praag (Organisator) (1911–1981), niederländischer humanistischer Organisator